Боярщина — деревня в Руднянском районе Смоленской области России. Входит в состав Кляриновского сельского поселения. Население — 142 жителя (2007 год). 
 
Расположена в западной части области в 28 км к северу от Рудни, в 17 км северо-западнее автодороги  Демидов - Рудня, на берегу реки Ракита. В 29 км южнее деревни расположена железнодорожная станция Рудня на линии Смоленск — Витебск.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в июле 1941 года, освобождена в октябре 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Руднянского района (Смоленская область)